Izdebki :

 Izdebki (Basses-Carpates), localité polonaise de la gmina de Nozdrzec, située dans le powiat de Brzozów
 Izdebki (Grande-Pologne), localité de la gmina de Łobżenica dans le powiat de Piła
 Izdebki-Błażeje, village polonais
 Izdebki-Kosny, village polonais
 Izdebki-Kośmidry, village polonais
 Izdebki-Wąsy, village polonais